Le patronyme Préveraud est porté par des personnes et des familles distincts.

Personnalités 
 Bernard Honoré Préveraud (1823, Le Donjon - 1920, Le Donjon), député (extrême-gauche) de l'Allier sous la Troisième République.
 Georges Préveraud de Sonneville (1889-1978), peintre, dessinateur et graveur français. Sa famille, originaire de l'Angoumois, est issue de la noblesse française subsistante.
 Denise Préveraud de Sonneville (1919-2008), préhistorienne française, fille du peintre Georges Préveraud de Sonneville.

Familles 
 Famille Préveraud de Laubépierre de Vaumas, famille noble originaire de l'Allier

Homonymie